

Niemcy 
1 gmina:
 Schlichting – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen

Osoby 
 Lars Schlichting – niemiecki piłkarz